Deux hommes politiques français du  se nommaient Alfred Koechlin :
 Alfred Koechlin-Steinbach (1825-1872), député républicain du Haut-Rhin ;
 Alfred Koechlin-Schwartz (1829-1895), député boulangiste du Nord.